Malbec est un toponyme occitan commun dans le Midi de la France. On rencontre églement la forme  cf. Maubec (Vaucluse, Malbec 1269), Maubec (Isère, Malumbeccum 1200). L'occitan mal « mal, mauvais » est souvent associé à des appellatifs toponymiques tels que - (cf. Malbosc, Ardèche), -mort (au sens de « défilé, passage » cf. Malemort, Corrèze ou Mallemort, Bouche-du-Rhône). L'élément -bec s'explique par l'occitan bèc « bec » d'origine bas latine beccum.

Le sens général est « mauvais relief », « mauvaise pente, difficile à monter » et par extension « château sur un relief ».

Agriculture 
 Le malbec, un cépage

Nom de famille 
 Kévin Malbec (1989-), joueur de pétanque français.
 Véronique Malbec, née Berardi (1958-), magistrate française.

Toponyme 
 Rue Malbec (Toulouse)

Références

Voir aussi 
 Maubec

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme